Чемпионы 2012 года  белорусская пара Виктория Азаренко и Максим Мирный в турнире участия не приняли.

В турнире приняли участие 16 пар, не более двух от одной страны. Двумя парами были представлены США, Испания, Великобритания и Франция.

Американка Винус Уильямс была близка к своей пятой в карьере золотой олимпийской медали, но вместе с Радживом Рамом уступила в финале на супертайбрейке другой американской паре. 

Примечательно, что чешская пара Радек Штепанек и Луция Градецкая завоевала бронзу, выиграв всего два матча на турнире и проведя шесть сетов (в первом круге их соперники отказались от игры).

Призёры

Ход турнира

Сетка турнира

Ссылки